Миртові (підродина) (Myrtoideae) є підродиною що містить 15 триб:
 Backhousieae 
 Chamelaucieae 
 Eucalypteae 
 Kanieae 
 Leptospermeae
 Lindsayomyrteae 
 Lophostemoneae 
 Melaleuceae 
 Metrosidereae 
 Myrteae 
 Osbornieae 
 Syncarpieae 
 Syzygieae 
 Tristanieae 
 Xanthostemoneae

Примітки 

Підродини рослин
Миртові